Суперкубок Індонезії з футболу 2009  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 жовтня 2009 року між чемпіоном Індонезії клубом Арема Маланг та володарем Кубка Індонезії клубом Шривіджая.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на futbol24

2009
Індонезія
Жовтень 2009
2009 в індонезійському спорті